Марк Фредерик Аддо (род. 19 августа 1981, Минск, Белорусская ССР, СССР) — белорусский футболист, полузащитник.

Отец Марка — ганец, мать — белоруска; уехали в Африку, когда сыну было полтора года. Воспитанник СДЮСШ «Смена», первый тренер — Михаил Францевич Шутович. Профессиональную карьеру начал в московском «Локомотиве» в 2000 году, но за первую команду не играл, в сезоне-2000 провёл 23 матча и забил 2 мяча за «Локомотив-2» во втором дивизионе, в следующем году играл в турнире дублёров (18 игр, 1 гол). Затем вернулся в Белоруссию, где выступал за «Славию» (2002—2003), «Белшину» (2003—2004), «Днепр-ДЮСШ-1» (2004), «Торпедо-Кадино» (2005). В 2006—2007 годах служил в спецназе белорусской армии, в 2007—2008 годах играл за «Барановичи». Завершил карьеру из-за травмы бедра.

По состоянию на 2015 год, менеджер по сервису в столичном ресторане «Café de Paris». До этого работал администратором в кафе «Комарово».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 На форуме «Прессбола»

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Локомотив-д» Москва
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Днепр-ДЮСШ-1»
Игроки ФК «Торпедо» Могилёв
Игроки ФК «Барановичи»